Pierardia puede hacer referencia a:
 Pierardia Raf., nom. illeg., sinónimo de Dendrobium, género botánico perteneciente a la familia de las orquídeas.
 Pierardia Roxb., sinónimo de Baccaurea, género de plantas de flores perteneciente a la familia Phyllanthaceae.